

Postacie 
 Aleksander Antoni Sułkowski – książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 Aleksander Józef Sułkowski – polski arystokrata i saski polityk
 Aleksander Karol Ludwik Sułkowski (1893-1956) – książę, ostatni panujący ordynat bielski
 Antoni Sułkowski – ujednoznacznienie
 August Kazimierz Sułkowski (1729–1786) – książę
 Franciszek Sułkowski – książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 Henryk Sułkowski (1897–1940) – kapitan Marynarki Wojennej II RP, ziemianin
 Jan Nepomucen Sułkowski – książę bielski z magnackiego rodu Sułkowskich
 Józef Sułkowski (1773–1798) – jakobin, adiutant Napoleona
 Tadeusz Sułkowski – poeta, dziennikarz, prozaik, krytyk, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego

Pozostałe 
 Fundacja Sułkowskich
 Sułkowski – spektakl teatralny

Zobacz też 
 Sułkowscy